Matthew Ebden și Max Purcell au câștigat titlul, învingînd campionii en-titre Nikola Mektić și Mate Pavić în finală cu scorul de 7–6(7–5), 6–7(3–7), 4–6, 6–4, 7–6(10–2).

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
 Gentlemen's Doubles draw

Masculin
ATP Tour 2022